Pedro (de) Castro puede referirse a:

 Pedro de Castro y Nero (1541-1611), obispo de Lugo y de Segovia;
 Pedro de Castro y Quiñones (1534-1623), obispo de Granda y Sevilla;
 Pedro de Castro (1592-1661), médico español;
 Pedro Castro Monsalvo (1905-1967), político colombiano;
 Pedro Castro Vázquez (1945-), político español;
 Pedro Castro Eiroa (1947-), futbolista hispano-venezolano;
 Pedro Castro (yudoca) (1987-), yudoca colombiano .